Tohoku se poate referi la:

 Regiunea Tohoku, o diviziune teritorială traditțională în Japonia.
 Asteroidul 23649 Tohoku, un corp ceresc numit după regiunea Tohoko.